Desamparados puede referirse a:
Separado
Dislocado
Abandonado

Religión
 Virgen de los Desamparados, advocación mariana;
 Festividad de la Virgen de los Desamparados, festejos en honor de la Virgen de los Desamparados;

Títulos de obras
 Desamparados, cuadro de Pablo Picasso;

Topónimos
 Desamparados, localidad de la Argentina;
 Desamparados, cantón de Costa Rica;
 Desamparados, distrito y ciudad cabecera del cantón de Desamparados (Costa Rica);
 Desamparaditos (Costa Rica), distrito del cantón de Puriscal, en la provincia de San José (Costa Rica);
 Desamparados de Alajuela, distrito del cantón de Alajuela (Costa Rica);
 Desamparados, pedanía de Orihuela, Alicante, España;
 Desamparados, barrio de Vitoria, España;

Nombres de instituciones
 Club Sportivo Desamparados, institución deportiva de Desamparados, Argentina;
 Desamparados de Bogotá, institución deportiva de Bogotá, Colombia;
 Academia Nuestra Señora de los Desamparados-San Javier, agrupación cultural de Valencia, España;
 Academia Nuestra Señora de los Desamparados-San José, agrupación cultural de Valencia, España.

Referencias